Роян () — немецкая фамилия.

Известные носители: